Zarhipis är ett släkte av skalbaggar. Zarhipis ingår i familjen Phengodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Zarhipis